AppleIIGo es un emulador de Apple II escrito en Java. Está disponible para Mac OS X, como applet Java, y para teléfono móvil. Fue creado  por Marc S. Ressl y actualmente es mantenido por Nick Westgate.

Enlaces externos 

 Sitio web oficial de AppleIIGo (en inglés)

Emuladores
Software programado en Java